Cepola är ett släkte av fiskar. Cepola ingår i familjen Cepolidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Cepola